Kallimach – rzeźbiarz i architekt grecki, tworzący w V wieku p.n.e.
 Kallimach – archont polemarch ateński w czasie bitwy pod Maratonem
 Kallimach z Cyreny – grecki poeta aleksandryjski z III wieku p.n.e.
 Filip Kallimach – XV-wieczny poeta i prozaik, starosta gostyniński